Ме́грега () — бывшая (разобранная) тупиковая железнодорожная станция ветки Янисъярви — Ууксу — Мегрега.

Общие сведения 
Бывшая станция расположена в 1 км от  деревни Мегрега Олонецкого района Республики Карелия на расстоянии 11,2 км от станции Олонец.
Железнодорожная станция вступила в эксплуатацию 21 марта 1943 года. В период Советско-финской войны (1941—1944) станция имела большое стратегическое значение. Именно Мегрега являлась основным пунктом погрузки финских войск. Так, ветка Ууксу — Мегрега летом 1944 года стала одним из решающих факторов в достижении победы сражении при Тали — Ихантала, обеспечив быструю транспортировку войск на Карельский перешеек.

До начала 1970-х годов пассажирское движение осуществлялось только до Олонца. Мегрега оставалась тупиковой технической станцией. В 1972 году был построен мост через реку Свирь, после чего линия стала транзитной, будучи продлённой до Лодейного Поля. Станция Мегрега оставалась в стороне, потому, за ненадобностью, участок до станции длиной около 1 км был демонтирован, как, собственно, и станционные пути Мегреги.
В настоящее время на месте станционных путей пролегают лесные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Мегрега на railwayz.info
 Паспорт станции Мегрега на сайте об Октябрьской железной дороге.

Галерея 

Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Бывшие железнодорожные станции
Закрытые и разобранные станции
Грузовые станции
Олонецкий район